Всемирный сионистский конгресс (, ха-Конгрес ха-Циони ха-Олами) — собрание представителей сионистского движения. 

Первый конгресс состоялся в 1897 году в городе Базеле (Швейцария), под руководством Теодора Герцля.

История 
Первый сионистский конгресс (с 29 по 31 августа 1897 года) имел целью воссоздать в Палестине, на родине еврейского народа, своё государство, которое было бы признано международным правом. Для претворения в жизнь целей конгресса была принята «Базельская программа» и создана Всемирная сионистская организация (ВСО).

В первом конгрессе приняло участие двести четыре делегата из еврейских общин семнадцати стран. С 1921 года национальные сионистские организации приобретают характер партий. С 1897 по 1946 год конгресс собирался в крупных европейских городах каждые два года, а после создания государства Израиль его стали проводить в Иерусалиме раз в четыре года. В июне 2010 года состоялся 36-й конгресс.

Языком конгресса был вначале немецкий (речи на других европейских языках, а также на иврите и идише  переводились специальными секретарями на немецкий), а с 1933 года — английский.

Примечательно, что первый конгресс планировался в Мюнхене, однако из-за противодействия ортодоксальной общины города и «протестраббинеров» (сторонников антисионистской декларации, подписанной в 1890 году тремя лидерами реформистских общин Германии) его пришлось перенести в Базель.

Право участвовать в выборе делегатов имел любой еврей, достигший в год проведения Конгресса восемнадцатилетнего возраста и состоящий в одной из организаций, входящих в сионистскую федерацию в стране жительства:

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
 
 

Сионизм